Sheila – irlandzkie imię żeńskie
 Sheila – francuska piosenkarka